Francja:
 Botz-en-Mauges – miejscowość

Osoby:
 Elisabeth Botz – niemiecka aktorka
 Gerhard Botz – niemiecki polityk
 Gustav Botz – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Bohtz
 Bots
 Botts
 Boz